21-й Чемпионат России по хоккею с мячом среди женских команд 2013 года — прошёл с 1 февраля по 7 февраля 2013 года в посёлке Обухово Московской области.

Участники 
 ДЮСШ «Рекорд» (Иркутск)
 «Родина» (Киров)
 Сборная Московской области
 Сборная Свердловской области
 «Кузбасс» (Кемерово)
 «Славяночка» (Королёв)
 ДЮСШ «Рекорд»-2 (Иркутск)

Победитель определён в однокруговом турнире.

Таблица розыгрыша 
после 6 тура

Результаты игр

Ссылки 
 Чемпионат России по хоккею с мячом среди женских команд 2013
 Календарь чемпионата

Примечания 

2013
Февраль 2013 года
2013 год в хоккее с мячом
Спортивные соревнования в Обухово